Тран:

Топоним 
 Тран () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Вандёвр-сюр-Барс.
 Тран (озеро) — пересыхающее озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.

Персоналии 
 Тран () — фамилия, распространенная в КНР, Вьетнаме, Камбодже и Сингапуре. Очень часто пишут Чан или Черн. Известные носители:

 Тран Дык Куонг (род. 1985) — футболист, вратарь сборной Вьетнама (2003—2010).
 Тран Дуй Лонг (род. 1941) — футболист, впоследствии тренер сборной Вьетнама по футболу (1994—1998).
 Тран, Мервин (род. 1990) — фигурист, выступающий в паном катании, призёр мировых чемпионатов. Представлял Японию, Канаду и США.
 Тран Тай Тонг (1218—1277) — вьетнамский император (1226—1258).

См. также 
 Чан
 Черн
Чэнь